Stirchley est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Stirchley, quartier de la ville de Telford, Shropshire
Stirchley, district du sud-ouest de Birmingham, Midlands de l'Ouest

Homonymie de toponyme